Brujas – comune del Panama
 Brujas Fútbol Club –  squadra di calcio del Costa Rica
Brujas – singolo di Princess Nokia del 2017